Церкозої (Cercozoa) — тип найпростіших, що відносять до групи ризарій (Rhizaria). Церкозої не мають спільних морфологічних особливостей на мікроскопічному рівні, тому систематичне визначення здійснюється за допомогою молекулярної філогенії на основі рРНК, будови актина чи  поліубіквітина.

Опис 
Група складається, переважно, з амебоїдів і джгутикових, які харчуються за допомогою ниткоподібних ретикулоподій. Вони можуть утворюватися частиною поверхні клітини, але у клітин ніколи не буває справжнього цитостома, як у багатьох інших найпростіших. Демонструють різноманітність форм , що робить складним їх визначення і класифікацію з точки зору структурних характеристик, хоча їх єдність підтверджується генетичними дослідженнями. Церкозої тісно пов'язані з форамініферами і радіоляріями, так званими раковинними амебами, і разом із ними утворюють групу під назвою Ризарії.

Підтипи 
Іноді церкозої групують за формою, залежно від того, є вони «ниткоподібними» або «сітчастими».

Ниткоподібні (підтип Filosa) 
Найвідомішими церкозоями з цієї групи є Euglyphida, ниткоподібні амеби з раковинами, що містять кремнієві лусочки або пластини, які зазвичай трапляються в багатих поживними речовинами ґрунтах, воді та на водних рослинах. Деякі інші ниткоподібні амеби будують зовнішній скелет з органічних лусочок, в тому числі Tectofilosida і Gromia. Раніше їх відносили до Euglyphida під назвою Testaceafilosia. Ця група не є монофілетичною. До інших помітних ниткоподібних церкозой відносяться церкомонади.

Сітчасті (підтип Endomyxa) 
Важлива група, що відноситься до цього підтипу - хлорарахніофітові водорості: амебоїди, що утворюють сітчастий плазмодій із переплетених псевдоподій (мероплазмодій). Вони відрізняються наявністю хлоропластів, які, мабуть, утворилися в результаті симбіозу із зеленими водоростями. Хлоропласти оточено чотирма мембранами, у перипластидному просторі яких є нуклеоморф - зредуковане ядро ендосимбіотичного еукаріота. Із цієї причини вони становлять великий інтерес для дослідників як живий доказ ендосимбіотичного походження органел.

Хлорорахніофітових водоростей іноді відносять до Filosa, а не до Endomyxa, і, навпаки, такі групи, як Gromia зараховують до Endomyxa. Filosa мабуть є монофілетичною групою, а Endomyxa - парафілетичною.

Не класифіковані 
Крім того до типу входять три групи, які раніше вважали сонцевиками: Heliomonadida, Desmothoracida і Gymnosphaerida, що були об'єднані в новий клас Granofilosea.

Також церкозої включають Phaeodarea, морських найпростіших, які раніше вважалися радіоляріями.

Класифікація 
Точний склад і класифікація Cercozoa ще опрацьовуються. Загальна схема така:

Крім того дві групи паразитів, Phytomyxea і Ascetosporea, і раковинні амеби Gromia можуть виявитися базальними у групі Cercozoa, хоча деякі філогенетичні дерева поміщають їх ближче до форамініфер.

Сюди ж були віднесені і Spongomonadea, які ще зовсім недавно вважалися амебозоями (Amoebozoa).

Деякі інші невеликі групи найпростіших з незрозумілим таксономіченим положенням вважають імовірними Cercozoa і цілком можливо, багато родів після подальшого вивчення будуть зараховані до цієї групи.

Філогенія 
Філогенічна кладограма ґрунтується на дослідженнях Bass et al. 2009,, Howe et al. 2011 та Silar 2016.

Таксономія 
Тип Церкозої (Cercozoa)

 Родина ?Gymnophrydiidae
 Родина ?Gymnophryidae Mikrjukov & Mylnikov 1996
 Родина ?Rhizoplasmidae Cavalier-Smith & Bass 2009
 Порядок ?Gymnosphaerida Poche 1913 emend. Mikrjukov 2000 [Axoplasthelida]
 Родина Gymnosphaeridae Poche 1913 [Hedraiophryidae; Gymnidae; Wagnerellidae Poche 1913] 
 Порядок Reticulosida Cavalier-Smith 2003 emend. Bass et al. 2009
 Родина Filoretidae Cavalier-Smith & Bass 2009
 Клас Gromiidea Cavalier-Smith 2003
 Порядок Gromiida Claparède & Lachmann 1856 s.s.
 Клас Ascetosporea Desportes & Ginsburger-Vogel, 1977 emend. Cavalier-Smith 2009 [Aplosporidies Caullery & Mesnil, 1899; Stellatosporea; Ascetospora Sprague 1979]
 Порядок Claustrosporida Cavalier-Smith 2003
 Порядок Paradiniida Cavalier-Smith 2009
 Порядок Mikrocytida Hartikainen et al. 2014
 Порядок Paramyxida Chatton 1911 [Paramyxea Chatton 1911; Paramyxidea Chatton 1911; Paramyxa]
 Порядок Haplosporida Caullery & Mesnil 1899 [Balanosporida Sprague, 1979; Haplosporidia Hall, 1953; Haplosporea Caullery 1953; Haplospora Margulis & Schwartz, 1998; Haplosporidiidea Poche, 1913; Haplosporidies Caullery and Mesnil, 1905]
 Клас Phytomyxea Engler & Prantl 1897 em. Cavalier-Smith 1993 [Phytomyxinae Engler & Prantl, 1897; Phytomyxinea Poche, 1913]
 Порядок Phagomyxida Cavalier-Smith 1993
 Порядок Plasmodiophorida Cook 1928 em. Cavalier-Smith 1993
 Клас Vampyrellidea [Cristivesiculatia Page 1987 stat. nov. Cavalier-Smith 1993]
 Порядок Vampyrellida West 1901 emend. Hess et al. 2012 [Aconchulinida de Saedeleer 1934 emend. Bass et al. 2009; Cristivesiculatida Page 1987] 
 Підтип Filosa Leidy 1879 emend. Cavalier-Smith 2003
 Клас Skiomonadea
 Порядок Tremulida Cavalier-Smith & Howe 2011
 Клас Chlorarachnea Hibberd & Norris 1984 [Chlorarachniophyceae Hibberd & Norris 1984; Chlorarachniophyta Hibberd & Norris 1984; Chlorarachnia Cavalier-Smith 1993]
 Порядок Chlorarachniida Hibberd & Norris 1984 [Chlorarachniales; Chlorarachniophida]
 Клас Granofilosea Cavalier-Smith & Bass 2009
 Порядок ?Axomonadida [Exonucleoaxoplastiales]
 Порядок Desmothoracida Honigberg et al. 1964 [Cryptaxohelida; Desmothoraca Hertwig & Lesser 1874]
 Порядок Cryptofilida Cavalier-Smith & Bass 2009
 Порядок Limnofilida Cavalier-Smith & Bass 2009
 Порядок Leucodictyida Cavalier-Smith 1993 emend. 2003
 Інфратип Monadofilosa Cavalier-Smith 1997 [Eoglissa Cavalier-Smiths 2012]
 Родина ?Katabiidae Cavalier-Smith 2012
 Порядок ?Pseudodimorphida
 Порядок Cercomonadida Poche 1913 emend. Karpov et al. 2006
 Клас Metromonadea Cavalier-Smith 2007 s.s.
 Порядок Metromonadida Bass & Cavalier-Smith 2004
 Порядок Metopiida Cavalier-Smith 2003
 Клада Glissomonadida-Sainourida
 Порядок Glissomonadida Howe & Cavalier-Smith 2009 emend. Hess et al. 2013
 Порядок Pseudosporida Hibberd 1983 sensu Cavalier-Smith 1993
 Порядок Pansomonadida Vickerman 2005
 Порядок Sainourida [Sainouroidea Cavalier-Smith et al. 2009]
 Порядок Dimorphida Siemensma 1991 [Endonucleoplastiales]
 Клас Silicofilosea Adl et al. 2005 emend. Adl et al. 2012 [Imbricatea Cavalier-Smith 2011]
 Порядок Perlofilida Cavalier-Smith 2012
 Порядок Spongomonadida Hibberd 1983 emend. Karpov 1990
 Порядок Zoelucasida Cavalier-Smith 2014
 Порядок Rotosphaerida Rainer 1968
 Порядок Thaumatomonadida Shirkina 1987
 Порядок Discocelida Cavalier-Smith 1997
 Порядок Discomonadida 
 Порядок Variglissida 
 Порядок Marimonadida Cavalier-Smith & Bass 2011 [Auranticordida]
 Порядок Euglyphida Copeland 1956 emend. Cavalier-Smith 1997 [Euglyphina Bovee 1985]
 Клас Thecofilosea Cavalier-Smith 2003 emend. Cavalier-Smith 2011 [Tripylea Hertwig 1879]
 Порядок Hemimastigida Foissner, Blatterer & Foissner 1988 [Hemimastigophora Foissner, Blatterer & Foissner 1988 sensu Cavalier-Smith 1993; Hemimastigea Foissner, Blatterer & Foissner 1988; Hemimastigidea]}
 Порядок Ventricleftida Cavalier-Smith 2011
 Порядок Matazida Cavalier-Smith 2012
 Порядок Ebriida Poche [Ebriidea Lemmermann 1901 emend. Deflandre 1936; Ebiophyta; Ebriacea Lemmermann 1901; Ebriophyceae Loeblich 1970; Ebriales Honigsberg 1964; Stereotestales]
 Порядок Cryomonadida Cavalier-Smith 1993 [Cryothecomonadea; Cryothecomonadida]
 Порядок Tectofilosida 
 Порядок Eodarida Cavalier-Smith 2012
 Порядок Opaloconchida Cavalier-Smith 2012

Галерея

Примітки 

Різарії
Типи та відділи